por, a talaj felszínén levő könnyű, apró részecskék (por, mint piszok)
 por, ilyen alakú gyógyszer
 por, eltemetett holttest maradványa
 szálló por, levegőben eloszlott finomszemcsés anyag
 kozmikus por, Földön kívüli eredetű mikroszkopikus porszemcsék
 Por, település Örményországban
 Por Kabos Ede kötete
 Por, Temesi Ferenc kétkötetes regénye
 Pór a falusi és városi köznép összefoglaló – némely esetben pejoratív – elnevezése